Un cottolengo és un asil on s'acullen malalts i necessitats, mantinguts per la caritat pública, segons el model de la Petita Casa de la Divina Providència, fundada a Torí per Giuseppe Benedetto Cottolengo el 1832.

El primer cottolengo de la península Ibèrica, inspirat en el de Torí, fou el de Barcelona, creat el 1932 en memòria de l'actuació benèfica del jesuïta Jacint Alegre i Pujals, i es coneix com el Cottolengo del Pare Alegre. La congregació que se'n fa càrrec s'anomena Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre i el van fundar Dolors Permanyer i Joan Guim el 1939. Està situat a la zona de La Salut del districte de Gràcia de Barcelona.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina del Cottolengo (italià)
 Pàgina del Cottolengo del Pare Alegre de Barcelona

Edificis per tipus